Список Міста Тунісу у формі таблиці наводить загальну інформацію про міста північно-африканської держави Туніс, зокрема, чисельність їх населення і територіальну приналежність.

Найбільшою міською агломерацією Туніса є його столиця місто Туніс, чисельність населення якої становить  осіб (станом на 1 січня 2005 року). Таким чином, у місті та його околицях проживає майже одна п'ята загального населення країни.

Нижче наведена таблиця містить дані про всі туніські міста з чисельністю населення понад 40.000 осіб, в тому числі їхні українські назви (за відсутності сталої традиції транскрибовані з франкомовних відповідників), оригінальні арабські назви, дані про чисельність населення міст за результатами 2 останніх переписів (зокрема, станом на 30 березня 1984 р. і на 28 квітня 2004 року). Також додано інформацію про вілаєт (говернорат), до якого належить місто. Дані про чисельність міст наводяться без урахування передмість.

Джерела

Посилання 
 Institut national de la statistique / Національний інститут статистики 
 Міське населення — історичні та сучасні дані населення по містах Тунісу  

 
Туніс
Списки:Туніс